Die Katakombe steht für:

 Die Katakombe, politisch-literarisches Kabarett in Berlin
 Die Katakombe Frankfurt, Theater in Frankfurt am Main
 Die Katakombe – Das Ende in der Reichskanzlei, Buch von Peter O’Donnell und Uwe Bahnsen (1975), siehe Der Bunker (1981)